Soho, SoHo eller SOHO kan syfta på:

 Soho, London – en stadsdel i London, England
Soho Square – ett torg i Soho, London, England
 Soho, Somerset – en ort i Somerset, England
 Soho, West Midlands – en ort i West Midlands, England
 SoHo – ett område i New York City, USA

 Soho Vultures – band med René Berg
 Soho (band) – engelsk poptrio
 SOHO – ett rymdteleskop för solstudier, se Solar and Heliospheric Observatory